Pfitzhof ist ein Ortsname im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

 Äußerer Pfitzhof,
 Mittlerer Pfitzhof,
 Unterer Pfitzhof,
 Pfitzhof (Jagsthausen) (kollektiv für die vorigen), Weiler der Gemeinde Jagsthausen
 Pfitzhof (Eberstadt), Ortswüstung in der Gemeindegemarkung von Eberstadt